De Cirkel (bedrijf), voormalig bedrijf dat stalen meubelen ontwierp en produceerde
De cirkel (roman), roman uit 2013 van Dave Eggers
De Cirkel (schip, 1926), luxemotorschip en varend monument